Kattisträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattisträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (26 ha)
Kattisträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 719087-170063), sjö i Norsjö kommun,  (12,4 ha)
Kattisträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 719778-166599), sjö i Norsjö kommun,  (1,03 km²)
Kattisträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (22,6 ha)
Kattisträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (9,23 ha)
Kattisträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 736523-181677), sjö i Överkalix kommun,  (27,9 ha)
Kattisträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 739640-180551), sjö i Överkalix kommun,  (7,59 ha)
Kattisträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (27,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn